Буркина-Фасо — слаборазвитое аграрное государство.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято 90 % трудоспособного населения, оно даёт около 23 % ВВП. Обрабатывается лишь небольшая часть территории земли, что связано с неплодородными почвами и малым количеством влаги. Многие крестьяне уезжают в Кот-д'Ивуар в качестве сезонных рабочих. Главными продовольственными культурами являются сорго (1,4 млн т) и просо (972 тыс. т в 2014 году). Возделываются кукуруза (481 тыс. т), рис (74,5 тыс. т), ямс (89,6 тыс. т), маниок, батат. Важными товарными культурами являются хлопчатник, сахарный тростник, арахис.

Промышленность 
В промышленности занято 10 % трудоспособного населения, она даёт около 26 % ВВП. Ведётся добыча золота, в небольшом количестве добываются мрамор и сурьма. Имеются залежи цинка, серебра, никеля, свинца, фосфоритов и известняка.

Работают заводы лёгкой и пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья, производству мыла, пива, сигарет, хлопчатобумажных тканей. Ведётся сборка велосипедов и мотоциклов.

Транспорт 
Аэропорты
 всего — 23 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 2
 без твёрдого покрытия — 21

Автомобильные дороги
 всего — 15 272 км (2010), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 4766 км
 без твёрдого покрытия — 10 506 км

Железные дороги
 всего — 622 км (2014)

Торговля 
 Экспорт: $2,194 млрд (2015)
 Статьи экспорта: хлопок, золото, домашний скот
 Партнёры по экспорту: Китай 13,5 %, Индия 8,7 %, Индонезия 7,1 %, Бангладеш 6,4 %, Франция 5,7 %, Канада 5,2 %, Япония 4,4 % (2014)
 Импорт: $2,518 млрд (2015)
 Статьи импорта: машины, продовольствие, топливо
 Партнёры по импорту: Кот-д'Ивуар 19,6 %, Франция 14,1 %, Того 7,7 %, Китай 4,8 %, Индия 4,7 %, Гана 4,7 % (2014)

Примечания